

Persone 
Enzo Pasqui (Forlì 1920 – Forlì 1998), pittore italiano.
Raniero Pasqui (Forlì 1887 – Forlì 1967), tuffatore italiano.
Gaetano Pasqui (Forlì 1807 – Forlì 1879), agronomo italiano.
Tito Pasqui (Forlì 1846 – Forlì 1925), agronomo e politico italiano.
Zenobi Pasqui (Firenze 1799 – Firenze 1884), politico italiano.

Altro
Palazzo Pasqui, palazzo storico di Firenze, tra via Bufalini e via dei Servi.

Pagine correlate
 Pasqua (disambigua)
 Pasquale (disambigua)